peut désigner :
 Big Hit (The Big Hit), film américain de Kirk Wong sorti en 1998 ;
 Big Hit Music, agence de divertissement sud-coréenne.